

Astronomia
 Egeone – satellite naturale di Saturno

Mitologia
 Egeone – divinità greca delle tempeste, a volte identificata coll'ecatonchiro Briareo
 Egeone – personaggio della mitologia greca, figlio di Licaone
 Egeone – personaggio della mitologia greca, figlio di Priamo